78 км — железнодорожный разъезд (тип населённого пункта) в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Пежемского сельского поселения.

География 
Расположен на юге области и района, в лесной местности, в 38 км от города Вельска.

 Климат находится на территории, приравненный к районам Крайнего Севера

История 
Населённый пункт возник у железнодорожного разъезда 78 километр Северной железной дороги.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство.

Есть централизованное электроснабжение.
 
Учреждений социальной сферы нет.

Транспорт 
Посёлок доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Есть автодорожное сообщение с административным центром района.

Примечания 

Населённые пункты Вельского района